Niemcy:
 Hopfengarten – dzielnica Magdeburga 
 Hopfengarten – dzielnica gminy Wenzenbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona